«Le Tour du monde» (Лё тур дю монд) — бывший французский печатный еженедельник на тему географических путешествий, публиковавшийся между 1857 и 1914 годами.

История 
Еженедельник «Le Tour du monde» был создан в 1857 году Эдуаром Чартоном (Édouard Charton) под эгидой издательского дома Librairie Hachette, официально объявившего о том лишь в 1860 году.

Это был очень популярный еженедельник, посвящённый географическим путешествиям и открытиям. Он подробно рассказывал о почти всех важных экспедициях, ознаменовавших в конце XIX и начале XX веков последний значительный период разведывания земного шара западными путешественниками, длившегося полвека, начиная от открытия истоков Нила в начале 1860-х годов и до покорения Южного полюса в конце 1911 года.

В еженедельнике перемежались тексты и иллюстрации, — поначалу гравюры по дереву, постепенно замещённые фотографиями конца XIX века.

Литература 
 Jean-Pierre Bacot, " Le Tour du monde ", in La presse illustrée au XIXe siècle : une histoire oubliée, PULIM, Limoges, 2005, p. 95-98 
 Guy Gauthier, Édouard Riou, dessinateur : entre le 'Tour du monde' et Jules Verne, 1860—1900, L’Harmattan, Paris, 2008, 185 p. 
 Hélène Sirven, L’image de l’Océanie à travers la revue 'Le Tour du monde' (1860—1914) : Figures de l’exotisme, Université Paris 1, 1994 (thèse de doctorat de Philosophie)
 Gilbert Grellet, «Aux frontières du monde», Jean Picollec, Paris, déc 2011, 588 p. ISBN | 978-2-86477-254-5 — Livre basé sur le «Tour du Monde» et résumant ses articles.

Ссылки 
 Le Tour du monde онлайн-библиотека Gallica, цифровая библиотека BnF.

Печатные издания, возникшие в 1857 году
Печатные издания, закрытые в 1914 году